Сёйка — село в Чойском районе Республики Алтай России. Образует Сёйкинское сельское поселение. В 1966—1994 годах имело статус посёлка городского типа.

География 
Удалено от железной дороги на 200 км. Ближайший город — Горно-Алтайск, ближайшее село — Ынырга. Абсолютная высота 650 м над уровнем моря. Расположено на одноимённой реке, левой притоке реки Сарыкокши.

История 
Образовано в 1907 году.

Экономика 
Расположено одно предприятие ОАО «Рудник „Весёлый“».

Население

Примечания 

Населённые пункты Чойского района
Бывшие посёлки городского типа Республики Алтай